GKS Katowice je název těchto polských sportovních klubů:

 GKS Katowice (fotbal) – polský fotbalový klub založený v roce 1964
 GKS Katowice (lední hokej) – polský klub ledního hokeje